Colpo di Stato in Romania del 1944
Colpo di Stato in Romania del 1947